Molnija, (russisch Молния für Blitz, in der englischen Schreibweise Molniya oder  Molnyia, verwandt mit dem Wort Mjölnir in der altnordischen Sprache) ist:
 ein russischer Uhrenhersteller, siehe Molnija (Uhrenhersteller)
 eine russische Trägerrakete, siehe Molnija (Rakete)
 eine russische Satellitenserie, siehe Molnija (Satellit)
 eine exzentrische Umlaufbahn: Molnija-Orbit oder Highly Elliptical-Orbit, siehe auch Satellitenorbit
 ein sowjetisches Entwicklungsbüro, siehe NPO Molnija
 russische Luft-Luft-Raketen:
Molnija R-60, siehe R-60
Molnija R-40
 ein Projekt der russischen Marine aus der die
Pauk-Klasse und die 
Tarantul-Klasse entstand